Adventures of Superboy steht für:

 The Adventures of Superboy (1961), Pilotfilm von 1961
 The Adventures of Superboy (1966–1969), eine Trickserie von 1966 bis 1969
 The Adventures of Superboy (1966–1969), eine Comicreihe von 1980 bis 1984
 Superboy (Fernsehserie) (ab Staffel 3 unter der Bezeichnung The Adventures of Superboy), eine Realserie von 1988 bis 1992

Siehe auch:
 Adventures of Superman
 Adventure Comics
 Superboy